Crider steht für:
 Honda Crider, Pkw-Modell von Guangqi Honda Automobile

Crider ist der Familienname folgender Personen:

 Michèle Crider (geb. 1959), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Missy Crider (geb. 1974), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Kreider
 Kryder
 Grider
 Greider